Ду́хов день или День Свято́го Ду́ха — христианский праздник в честь Святого Духа.

В православии празднуется на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Пятидесятницы (всегда в понедельник). В православных церквях праздник также носит название Понеде́льник Свято́го Ду́ха ().

В католицизме празднуется на 50-й день после Пасхи, одновременно с Пятидесятницей (всегда в воскресенье). В Римско-католической церкви праздник называется также Пра́здник Соше́ствия Свято́го Ду́ха.

Во многих государствах День Святого Духа является выходным днём. В некоторых из этих стран праздник известен как «второй день Пятидесятницы».

На востоке Балкан и у восточных славян Духов день был связан по преимуществу с комплексом поминальных ритуалов, с «душами» умерших и пр. (см. Задушницы, Русалии, Троицын день), тогда как на западе славянского мира этот день почти целиком корреспондирует к  пастушеским праздникам (христианские и библейские мотивы причудливо сплетены с до-христианскими). Для восточно-славянской народной традиции были характерны поверья о том, что земля на Духов день — именинница.

История установления 

Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано в Новом Завете в книге Деяний святых апостолов: в пятидесятый день после Воскресения Христова (десятый день после Вознесения) апостолы находились в Иерусалиме, когда

Праздник установлен ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы, в противодействие антитринитарной ереси македониан, отвергавшей божественную природу Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Богослужение

В православии 
В богослужении праздник в честь Святого Духа начинается великой вечерней. Распространён обычай на приходах сразу после литургии в воскресенье служить девятый час и великую вечерню. Сама вечерня начинается с пения молитвы Святому Духу: «Царю небесный». Молитва «Царю небесный» уже в качестве стихиры поётся ещё раз на «Господи воззвах». Совершается вход с кадилом, а затем дьякон или священник произносит великий прокимен седьмого гласа: «Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш? — Ты еси́ Бог, творя́й чудеса́» (Пс. 76). Во время вечерни молящиеся во главе со священником трижды совершают коленопреклонение — встают на колени, а священник читает семь молитв, составленных святым Василием Великим (первый и второй раз коленопреклонения иерей читает по две молитвы, а третий раз — три молитвы). Эти молитвы о Церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших (в том числе и «во аде держимых»). Это первое коленопреклонение согласно Типикону, которые совершают молящиеся после Великого поста. Вечером в храмах совершается малое повечерие, на котором поётся канон Святому Духу, написанный Феофаном. Краестрочие канона: «Ду́ха пою́ созда́вшаго всю тварь». Утреня на Духов день это повторение утрени Дня Святой Троицы, отличия в том, что в данном случае не поётся полиелей и, соответственно Уставу, не читается Евангелие; канон поётся на 14 (на Троицу на 16); катавасия — это ирмосы только первого канона (на Троицу — обоих канонов); хвалительные стихиры на 4 (на Троицу на 6) и отпуст иной.

В католицизме

Славянские традиции

Названия праздника 
В славянской традиции —  День Святого Духа, День Духа (общерусск.); Троица (воронеж.); Именины Земли (вят.), Земля именинница (тамб., сиб.); Клечальный понедельник, Провожание русалок (рязан.); Богодухів день, Розигри (укр.); Русальница, Иван-да-Марья, Брэзжыны (белор.);  (серб.);  (болг.);  (болг. банат.);  (макед.);  (пол.);  (чеш.);  (хорв.-словон.);  (хорв.);  (словен.).

У русских 
Для восточно-славянской традиции характерны поверья о том, что «Земля на Духов день — именинница», потому, что «в этот день она сотворена» (также «Земля — именинница на Симона Зилота»). В народной традиции с Духовым днём часто связаны грозы; по другим поверьям, погода в Духов день определяет и погоду на ближайшие 6 недель — на всё оставшееся лето.

Вплоть до начала XX века повсеместно было распространено поверье, что вечером накануне Святой Дух спускается на землю, «разливается по полям», появляется в домах. Считалось, что в Духов день земля беременна урожаем и поэтому её нельзя трогать: пахать, боронить, копать, засевать, вбивать колья и палки. По поверьям, в самый Духов день, перед восходом солнца, Мать Сыра-Земля открывает свои тайны: многие, помолясь Святому Духу, ходили «слушать клады», припадая к земле ухом (но утверждалось при этом, что открывались земные и подземные тайны только истинным праведникам, благочестивым людям).

Во многих местах в Духов день совершали крестный ход вокруг полей. В Вятской губернии зафиксирован обычай кормить землю — «бабский праздник». Замужние женщины (в основном пожилые) уходили в поле, где стелили на земле скатерти, раскладывали еду и устраивали трапезу, которая время от времени прерывалась; в это время женщины с песнями разносили по полям часть принесённых продуктов. Самая старшая «кормила земельку»: положив кусочки еды на землю, аккуратно прикрывала их небольшим слоем почвы и произносила — «Земля-именинница, дай нам урожай».

Верили, что в Духов день русалки выходят на сушу и бегают по полям и лугам, давая им влагу; там, где русалки пробежали, трава будет расти гуще, а рожь и ячмень — колосистее.

Крестьяне верили, что в Духов день души умерших людей прилетают на землю и садятся на берёзовые ветки, воткнутые в наличники окон или поставленные на божницу. В этот день в некоторых местах за пределы деревни выносили обрядовое деревце — ту самую троицкую берёзку, которая в течение предыдущих дней была центром праздника. Берёзку «развивали» (расплетали переплетённые до того ветви) и оставляли её в поле или топили в реке.

Девушки бросали венки в воду: потонет — к несчастью, поплывёт — к счастью. В Сибири в Духов день проходили последние весенние народные гулянья молодёжи.

Считалось, что «этого дня как огня страшится бродячая по земле нечисть», так как «сходит с неба священный огонь, который испепеляет злых духов». Знающие женщины в этот день изготавливали травяные сборы, с помощью которых лечили различные болезни. В Калужской губернии в Духов день (на следующий день после троицких гуляний и игрищ) полагалось сходить на освящённый колодец или родник, бросить монету в воду, помолиться и умыться святой водой, чтобы смыть с себя всё греховное и нечистое; у колодца оставляли поминальную еду, а воду брали домой.

У украинцев 
На Украине был обычай на «Богодухів день» освящать колодцы, так как считалось, что именно в них скрываются вышедшие из рек и озёр русалки. После литургии крестьяне шли крестным ходом к колодцам, чтобы окропить их святой водой. Сначала священник освящал сельский общественный колодец, а потом шёл к личным. Хозяева, которые хотели «избавиться от нечистой силы в доме», выставляли у ворот стол, накрывали его скатертью и клали хлеб-соль. Прочитав молитву, священник заходил в дом, кропил стены, а потом все постройки — «чтобы русалки не тревожили подворье».

У хорватов и словенцев 
Католики отмечают Духов день в воскресенье на пятидесятый день по Пасхе. В западных областях Словении в церквях сверху спускали голубя с бумажными крыльями, реже — живую птицу, как символ Святого Духа. Накануне в субботу старались вернуться домой с поля пораньше: считалось, что в это время Святой Дух уже снизошёл на землю и «разливается по полю»; если он застанет кого-нибудь за работой, то «свернёт с пути» и не благословит посевы. В субботу же хозяева обходили поля и кропили посевы святой водой, «чтобы Святой Дух защитил их от града» (). В доме утром в воскресенье открывали все окна и двери, «чтобы Святой Дух пришел в дом». Считалось, что в доме не будет благополучия, если Святой Дух не сможет туда попасть. У хорватов в Каставщине за несколько дней до этого дня принято было устраивать уборку, стирать постели, белить дома снаружи и изнутри. Если этого не сделать, то после Духова дня, согласно поверьям, в доме будет много блох, ибо «Святой Дух принесёт полный мешок блох. Каждому хозяину по шапке» (). С Духова дня начиналось лето, и появлялось много насекомых: «Пришёл Святой Дух, принёс один мешок мух, другой мешок блох» ().

Поговорки и приметы 
 С Духова дня не с одного неба, а даже из-под земли тепло идёт.
 Свят-Дух весь белый свет согреет.
 До Свята-Духа не снимай кожуха.
 Не верь теплу до Духова дня.
 Придёт Свят-Духов день, — будет на дворе, как на печке.
 И сиверок холоден до Духова дня.

См. также 

 Троицын день
 День воды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Духов день // Российский Этнографический Музей
 День Святого Духа // Информационно-просветительский проект «Завет. Ru»
 Духов день в Калужской области, 1986 (видео)
 «Духов день» — «Мировая Деревня» Сергея Старостина (видео)

Народный календарь восточных славян
Весенние праздники
Переходящие праздники в христианстве
Пасхальный цикл в славянской традиции
Христианские праздники
Зелёные святки